Tenisowy turniej WTA Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2010 odbył się w dniach 9-15 sierpnia w amerykańskim Cincinnati na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 2 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010